Lapidi della Divina Commedia di Bologna
Lapidi della Divina Commedia di Firenze
Lapidi della Divina Commedia di Siena